Kanton Montauban steht für folgende Kantone in Frankreich:

im Arrondissement Montauban, Département Tarn-et-Garonne:
 Kanton Montauban-1
 Kanton Montauban-2
 Kanton Montauban-3
 Kanton Montauban-4
 Kanton Montauban-5
 Kanton Montauban-6

im Arrondissement Rennes, Département Ille-et-Vilaine:
 Kanton Montauban-de-Bretagne